Krajíček ou Krajicek peut désigner :
 Austin Krajicek, (1990 -) joueur de tennis professionnel américain d'origine tchèque ;
 Lukáš Krajíček (1983 -) joueur professionnel tchèque de hockey sur glace ;
 Michaëlla Krajicek (1989 -) joueuse de tennis professionnelle néerlandaise d'origine tchèque ;
 Richard Krajicek, (1971 -) joueur de tennis professionnel néerlandais d'origine tchèque.